Lanteri ist ein italienischer Familienname, Namensträger sind:
 Julieta Lanteri (1873–1932), argentinische Ärztin und Frauenrechtlerin
 Pio Bruno Lanteri OMV (1759–1830), piemontesischer Geistlicher und Ordensgründer